Horosedl ist der deutsche Name für

 Hořesedly, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
 Horosedly, Gemeinde im Okres Písek, Tschechien